Luciana Aymar – ex hockeista su prato argentina
 Robert Aymar – fisico francese
 Tim Aymar – cantante e produttore discografico statunitense